Sebestyén László (1951) labdarúgóedző
 Sebestyén László (1956) politikus, országgyűlési képviselő
 Sebestyén László (1968) fotográfus